Schnelling heißen folgende geographischen Objekte:

 Schnelling (Tann), Ortsteil des Marktes Tann, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Schnelling (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Schnelling (Tiefenbach), Ortsteil der Gemeinde Tiefenbach, Landkreis Passau, Bayern
 Schnelling (Gemeinde Steinerkirchen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Steinerkirchen an der Traun, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich